Джо́рджа Мело́ни (; ) — итальянский политик, первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии с 22 октября 2022 года, бывший министр по делам молодёжи в четвёртом правительстве Сильвио Берлускони (2008—2011). Лидер партии «Братья Италии» (с 2014 года) и Партии европейских консерваторов и реформистов (с 2020 года).

Биография

Ранние годы 
Джорджа Мелони родилась в Риме 15 января 1977 года. Дочь Франческо Мелони, юриста родом с Сардинии, и Анны Параторе, родом с Сицилии. В возрасте трёх лет переселилась вместе с сестрой и матерью в бедный квартал Гарбателла после того, как, согласно её собственным воспоминаниям, вместе со своей сестрой случайно устроила поджог в прежнем доме. Отец к тому времени ушёл из семьи (отправился на Канары на парусной яхте «Cavallo pazzo», то есть «Бешеная лошадь»). С двенадцатилетнего возраста Джорджа с отцом не общается.

Политическая карьера 
Получила среднее специальное образование в области лингвистики в институте имени Америго Веспуччи в 1996 году. В возрасте 15 лет создала студенческое объединение «Предки» (Gli Antenati), которое считало своей задачей борьбу с проектом школьной реформы, задуманной министром образования Руссо-Ерволино. В 1996 году возглавила организацию «Студенческое действие» (Azione Studentesca), в 1998 году избрана от Национального альянса в cовет провинции Рим и состояла в Комиссии по делам культуры, школы и молодёжной политики до 2003 года. В 2001 году лидер Национального альянса Джанфранко Фини назначил Мелони координатором Национального руководящего комитета молодёжной организации партии «Молодёжное действие» (Azione Giovani). В 2004 году на национальном съезде этой организации в Витербо возглавила её. 8 мая 2008 года стала министром без портфеля по делам молодёжи в четвёртом правительстве Берлускони (в возрасте 31 года оказалась самым молодым министром в истории Итальянской республики). Позднее также возглавила молодёжную организацию Народа свободы «Молодая Италия» (Giovane Italia).

В Палате депутатов XV созыва в 2006—2008 годах Мелони состояла во фракции Национального альянса, а в Палате XVI созыва в 2008—2011 годах — Народа свободы. В Палате депутатов XV созыва с 4 мая 2006 по 28 апреля 2008 года являлась заместителем председателя палаты, с 29 июня 2006 года по 28 апреля 2008 года возглавляла Комитет по делам связи и зарубежной информации (Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna) и Комиссию по присвоению статуса биржи фонду Карло Финци (Commissione per il conferimento delle borse di studio della fondazione «carlo finzi»).

В 2011 году издательство Sperling & Kupfer выпустило в свет книгу Джорджи Мелони Noi crediamo. Viaggio nella meglio gioventù d’Italia («Мы верим. Путешествие к лучшим молодым людям Италии»).

«Братья Италии» 

В июне 2012 года Джорджа Мелони вышла из Народа свободы и в декабре того же года вместе с Иньяцио Ла Русса и Гвидо Крозетто основала партию «Братья Италии — Национальный правый центр».

После парламентских выборов 2013 года Мелони вновь прошла в нижнюю палату парламента, где с 19 марта 2013 года входила в Смешанную фракцию, а 3 апреля 2013 года перешла во фракцию «Братья Италии — Национальный альянс».

8 марта 2014 года Мелони избрана председателем партии «Братья Италии».

Весной 2014 года пресса стала называть имя Джорджи Мелони в числе возможных преемников Сильвио Берлускони как лидера правоцентристских сил Италии, а осенью того же года появились сообщения об итогах некоторых опросов общественного мнения, согласно которым Мелони оказывалась на втором месте после действующего премьер-министра Маттео Ренци в рейтинге доверия.

4 ноября 2015 года объявила об учреждении движения Terra nostra — Italiani con Giorgia Meloni (Наша земля — итальянцы с Джорджей Мелони), призванного объединить все правоцентристские силы.

Выборы мэра Рима (2016 год) 
17 марта 2016 года Джорджа Мелони объявила о намерении принять участие в выборах мэра Рима при поддержке Лиги Севера Маттео Сальвини. Своим решением она политически расколола лагерь правоцентристов, поскольку «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони к этому моменту уже выдвинула кандидатуру .

5 июня 2016 года потерпела поражение в первом туре выборов с результатом 20,64 % голосов и осталась третьей, уступив заместителю председателя Палаты депутатов Италии Роберто Джакетти (24,87 %) и кандидату Движения пяти звёзд Вирджинии Раджи (35,25 %).

Парламентские выборы 2018 года и дальнейшие события 
4 марта 2018 года «Братья Италии» пошли на парламентские выборы в составе правоцентристской коалиции, набравшей относительное большинство голосов избирателей. Из-за возникновения «подвешенного» парламента формирование нового правительства затянулось, и наиболее вероятной стала коалиция Движения пяти звёзд исключительно с Лигой Севера, без участия других правоцентристских сил. 27 мая президент Маттарелла отказался утвердить согласованный между партиями состав кабинета из-за участия в нём евроскептика Паоло Савона и предложил формирование «технического» правительства экономисту Карло Коттарелли, после чего Мелони первой среди политиков в ситуации невиданного для страны конфликта ветвей власти потребовала импичмента главы государства.

24 февраля 2022 года в 7 часов 40 минут, когда главной новостью было начавшееся ночью вторжение российских войск на Украину, Мелони опубликовала в своём Твиттере пост с выражением возмущения по поводу решения об участии французского министра в ближайшем заседании итальянского правительства и назвала  о сотрудничестве между Францией и Италией, на основании которого это стало возможно, «абсурдным» и «принятым без обсуждения в парламенте». Лишь после 9.00 она разместила пост в Facebook, назвав действия президента Путина «неприемлемыми» и заявив:

Европа возвращается в прошлое, которое мы надеялись не пережить заново. Это время выбора стороны. Запад и международное сообщество едины в принятии любых мер, необходимых для поддержки Киева и соблюдения международного права.

Парламентские выборы 2022 года 
На завершающем этапе подготовки к назначенным из-за развала правительственной коалиции досрочным парламентским выборам 2022 года Мелони заявила, что в случае формирования правительства «Братьями Италии» политика в отношении России останется прежней, но министры правительства Драги в новый кабинет не войдут.

По итогам выборов, состоявшихся 25 сентября 2022 года, Мелони была переизбрана в Палату депутатов от одномандатного 3-го округа Абруццо (город Л’Акуила) с результатом 51,5 %. Правоцентристская коалиция в составе «Братьев Италии», «Вперёд, Италия!», Лиги и блока «Мы умеренные / Лупи — Тоти — Бруньяро — СЦ» набрала 43,8 % голосов на выборах в Палату депутатов (при этом доля «Братьев Италии» составила 26 %), что обеспечило ей абсолютное большинство в нижней палате парламента (235 мест из 400), а также 44 % на выборах в Сенат (112 мест из 200).

Переговоры среди правоцентристов об условиях формирования коалиции затянулись, и 14 октября, на следующий день после избрания Иньяцио Ла Русса председателем Сената без поддержки партии Вперёд, Италия, журналисты сфотографировали в зале заседаний Сената листок бумаги, на котором Сильвио Берлускони переписал свои претензии к Мелони: «самоуверенная, властная, высокомерная и агрессивная» (Supponente, prepotente, arrogante e offensiva).

21 октября 2022 года Мелони представила президенту Италии Серджо Маттарелле список министров будущего правительства, он с ним согласился и поручил Джордже Мелони формирование кабинета, назначив приведение к присяге на 22 октября в 10.00.

Премьер-министр Италии 

22 октября 2022 года после приведения к присяге и вступления в должность Джорджа Мелони официально стала первой женщиной во главе итальянского правительства. Она получила официальные поздравления от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и спикера Европарламента Роберты Метсола, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал пост в Твиттере: «Поздравления Джордже Мелони с формированием её правительства! Это великий день для европейских правых».

23 октября 2022 года Мелони провела в Риме неформальные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который прибыл с визитом в Ватикан.

25 октября 2022 года в своём первом выступлении перед парламентом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что новое правительство страны сталкивается с одними из самых серьезных проблем со времен Второй мировой войны, а экономика может погрузиться в рецессию уже следующем году. По её словам, кабинету министров придется потратить значительные средства на сдерживание последствий энергетического кризиса, а это означает, что придется отложить ряд ожидаемых бюджетных мер. Мелони процитировала прогноз Международного валютного фонда, предсказывающий, что экономика Италии сократится на 0,2 % в 2023 году.

22 декабря 2022 года Мелони заявила в программе   на Rai 1, что Италия никогда не примет условия Европейского стабилизационного механизма, а также что Мелони готова выдержать бой с Брюсселем на тему приёма мигрантов (по её словам, «те, кого мы принимаем — банально те, у кого есть деньги, чтобы заплатить контрабандистам») и намерена провести реформу безусловного базового дохода, поскольку государство не может платить тем, кто ждёт «работу мечты».

Личная жизнь 
30 января 2016 года во время манифестации в Большом цирке противников легализации усыновления однополыми парами  Джорджа Мелони публично объявила о беременности от своего бойфренда — телеведущего канала  Андреа Джамбруно (Andrea Giambruno). 16 сентября 2016 года у неё родилась дочь Джиневра.

8 сентября 2019 года Мелони сообщила в интервью «Corriere della Sera», что в течение нескольких месяцев её преследовал некий мужчина, утверждавший, что он — отец дочери Мелони, и она похитила её у него. Подозреваемый был задержан и к нему применена мера пресечения в форме домашнего ареста.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Женщины-политики Италии
Члены партии «Народ свободы»
Члены Национального альянса (Италия)
Члены партии «Братья Италии»
Министры Италии
Члены Палаты депутатов Италии
Действующие руководители государств
Политики XXI века
Правители XXI века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2022 году